Arminiuskerk (Amsterdam), Remonstrantse kerk in Amsterdam
Arminiuskerk (Rotterdam), Remonstrantse kerk in Rotterdam